Ваннер (значения) — многозначный термин.

Топоним 
 Ваннер — коммуна во Франции.

Фамилия 
 Ваннер, Вильгельм (1820—1889) — танцовщик-мим.
 Ваннер, Иоганнес (1878—1956) — немецкий палеонтолог.
 Ваннер, Пауль (род. 2005) — немецкий футболист.
 Ваннер, Флориан (1978) — немецкий дзюдоист.

См. также 
 Ванне
 Ваннест